Det här är en lista över Singapores premiärministrar.

 
Premiärministrar
Singapore